Osoby o tym nazwisku:
 Edward Szczucki – polski inżynier, polityk i samorządowiec
 Krzysztof Szczucki – polski prawnik i urzędnik państwowy
 Lech Szczucki – polski historyk filozofii oraz kultury
 Marian Szczucki – komisarz polskiej policji
 Stanisław Szczucki z Wronowa – sędzia ziemski sandomierski, sekretarz królewski i poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Henryk Szczucki – rotmistrz Wojska Polskiego
 Zdzisław Szczucki – polski pilot wojskowy

Zobacz też 
 Maria Szczucka